Хе́йли Алекса́ндра Тджу (; 15 февраля 2001, Южная Калифорния, США) — американская .

Биография и карьера 
Хейли Александра Тджу родилась в Южной Калифорнии, США, в семье китайского и индонезийского происхождения. У Хейли есть старший брат, Брайан Тджу, и три сестры, включая старшую сестру-актрису Бриэнн Тджу.

Её первое появление на телевидении состоялось в рекламе Пицца Хат, а её первой работой в телевизионном шоу стала небольшая роль в «Ханне Монтане» в возрасте семи лет. Тджу появилась в различных телевизионных шоу, телевизионных, художественных и короткометражных фильмах. Тджу появилась в эпизоде «Всё тип-топ, или Жизнь на борту», где она сыграла Лондон в детстве. Позже появилась в эпизодах «Отчаянных домохозяек», «Джесси», «На старт!» и «Грозной семейки». Она также появилась в телевизионном фильме «Один брат на весь отряд». В 2013 году Тджу подписала контракт с Nickelodeon после участия в Los Angeles Groundlings Theater.

Её первой заметной работой стало озвучивание Скуипа в детском мультсериале «». Затем Тджу получила первую главную роль в фильме Nickelodeon по телевидению «Массовая смешанная старшая школа», сыграв одну из трёх юных детективов.

Тджу также сыграла главную роль Пеппер Сильверштейн, лучшую подругу-чирлидера главной героини Беллы Доусон, в телесериале Nickelodeon «Белла и Бульдоги».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры США
Киноактрисы США